Бу́кер () — топоним:

 Великобритания 
  — деревня в графстве Бакингемшир.
  — авиабаза Королевских военно-воздушных сил Великобритании в графстве Бакингемшир.
 США 
  — город в округах Липскомб и Окилтри, штат Техас.
 Другие значения 
 Букер (значения)